Mirin ist die Bezeichnung für:

 Mirin (Reiswein), ein süßer japanischer Reiswein
 Mirin (Heiliger), ein irischer Heiliger des 6./7. Jahrhunderts

Mirin ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Isimat-Mirin (* 1991), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Myrin